Pi (letter), aangeduid als  of , de 16e letter van het Griekse alfabet
Pi (wiskunde), aangeduid als , een getal dat de verhouding tussen de omtrek van een cirkel en zijn diameter aangeeft

Wetenschap en wiskunde 
 Iso-elektrisch punt (pI), de pH waarbij een molecuul geen netto elektrische lading heeft
Partiële integratie in de integraalrekening
Perfusie-index (PI), een maat voor de doorbloeding
Pi-binding, een type chemische binding
Anorganisch fosfaat (Pi), van inorganic phosphate
Polyimide, een kunststof

Overig 
Pi (film), een Amerikaanse sciencefictionfilm uit 1998
 Pi Recordings, Amerikaans platenlabel
Pi (achternaam), 皮, een Chinese achternaam
Penitentiaire inrichting (p.i.); zie Dienst Justitiële Inrichtingen
Particuliere initiatieven in ontwikkelingssamenwerking
Partit per la Independència, een voormalige Catalaanse politieke partij
Persistent identifier, een duurzame verwijzing naar een digitaal object

Zie ook 
 Pi-dag of -dag, een dag ter ere van de wiskundige constante π
 Raspberry Pi, een singleboardcomputer
 Pion (natuurkunde) of -meson, een subatomair deeltje